USS Madison je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Madison (1812) 
 USS Madison (1832) 
 USS Madison (DD-425)

Madison